Семён Кауфман:
 Кауфман, Семён Аркадьевич (1839—1918) — русский врач.
 Кауфман, Семён Иосифович (1940—) — артист балета, педагог, заместитель художественного руководителя Большого театра СССР, оказывал содействие КГБ СССР по линии внешней разведки и контрразведки.